Karla Marxa (russisch und ukrainisch ) ist der Name folgender Orte:

in Kasachstan:
 Karla Marxa (Schetissai), Dorf im Audany Schetissai, Gebiet Türkistan
 Karla Marxa (Usynköl), Dorf im Audany Usynköl, Gebiet Qostanai
 ehemaliger Name von Älemdi (bis 1993) im Audany Alaköl, Gebiet Almaty
 ehemaliger Name von Qaraarscha (bis 1993) im Audany Schambyl, Gebiet Almaty
 ehemaliger Name von Maqpal im Audany Birschan sal, Gebiet Aqmola
 ehemaliger Name von Shertumsyq (bis 1993) im Audany Pawlodar, Gebiet Pawlodar
 ehemaliger Name von Qylyschbai Erschanuly (Dorf) im Audany Mojynqum, Gebiet Schambyl
 ehemaliger Name von Majatas im Audany Sarysu, Gebiet Schambyl
 ehemaliger Name von Machambet Ötemisuly (Dorf) im Audany Qasyghurt, Gebiet Türkistan
 ehemaliger Name von Schüsimdik (bis 2017) im Audany Keles, Gebiet Türkistan
 ehemaliger Name von Taskeschu im Audany Sairam, Gebiet Türkistan
 ehemaliger Name von Engkes im Audany Saryaghasch, Gebiet Türkistan
 ehemaliger Name von Aldaschbai Achun (Dorf) im Audany Qarmaqschy, Gebiet Qysylorda

in Russland:
 Karla Marxa (Dinskaja), Dorf im Rajon Dinskaja, Region Krasnodar
 Karla Marxa (Krymsk), Dorf im Rajon Krymsk, Region Krasnodar
 Karla Marxa (Timaschewsk), Dorf im Rajon Timaschewsk, Region Krasnodar
 Karla Marxa (Zelina), Dorf im Rajon Zelina, Oblast Rostow
 Karla Marxa (Rschaksa), Dorf im Rajon Rschaksa, Oblast Tambow
 Karla Marxa (Konakowo), Dorf im Rajon Konakowo, Oblast Twer
 Karla Marxa (Pawlowsk), Dorf im Rajon Pawlowsk, Oblast Woronesch

in der Ukraine:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Mahdalyniwka, Oblast Dnipropetrowsk, siehe Kalyniwka (Mahdalyniwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Werchnjodniprowsk, Oblast Dnipropetrowsk, siehe Saksahan (Kamjanske, Werchiwzewe)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Wolnowacha, Oblast Donezk, siehe Myrne (Wolnowacha, Komar)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Berdjansk, Oblast Saporischschja, siehe Trojizke (Berdjansk)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Tschernjachiw, Oblast Schytomyr, siehe Nowi Schadky
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Nossiwka, Oblast Tschernihiw, siehe Werbowe (Nossiwka)

Siehe auch:
 Dekommunisierung in der Ukraine